Marcello Capra (v. 1530- v. 1600), médecin et philosophe italien ;
 Marcello Capra, guitariste et compositeur italien